Babaji bezeichnet:
 Babaji, Anrede für einen „verehrten Vater“ im Hinduismus – dort auch zu wichtigen Persönlichkeiten 

Babaji ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Babaji (Ukraine), Siedlung städtischen Typs in der Ukraine
 Babaji (Helmand), Ort in der afghanischen Provinz Helmand
 Babaji (Ghor), Ort in der afghanischen Provinz Ghor